Akmon () bezeichnet mehrere Gestalten der griechischen Mythologie:

 Akmon (Daktyle), einer der idäischen Daktylen, bei Nonnos einer der Korybanten
 Akmon (Vater des Uranos), Sohn der Gaia
 Akmon (Pleuron), ein Gefährte des Diomedes aus Pleuron in Ätolien
 Akmon (Sohn des Klytios), ein Gefährte des Aeneas
 Akmon (Sohn des Manes), Gründer der phrygischen Stadt Akmonia
 einer der Kerkopen, siehe Aklemon